Avalin est une marque commerciale  de la ferme de l'Adroit. C'est un fromage fermier de lait de vache à pâte pressée cuite. Cette ferme se trouve à Val-d'Isère en Savoie. Cette marque porte le même nom que les habitants de Val-d'Isère.

La marque n'est pas déposée auprès de l'INPI.

Présentation 
Ce fromage au lait cru mesure 10 cm d'épaisseur pour un diamètre de 45 cm avec une pâte dorée compacte et satinée. Il se rapproche de la consistance du comté.

Méthode d'obtention 
Cette famille d'agriculteurs élabore le fromage uniquement avec leur lait cru d'estive. Les races de vache exploitées sont des brunes des Alpes et des montbéliardes. D'un point de vue de la méthode de transformation du lait, il peut être comparé au Beaufort.

Caractéristiques 
Ce fromage procure de forts arômes d'amande fraîche.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage fermier
Fromage au lait de vache
Fromage au lait cru
Fromage à pâte pressée cuite
Fromage de la Savoie